Die Abkürzung VAA steht für:
 IATA-Flughafencode des Flughafens Vaasa
 Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie, deutscher Berufsverband
 Vereinigung Angestellter Architekten, deutscher Berufsverband
 Vereinigung der Arbeitskreise für Arbeitnehmerpolitik und Demokratie, deutsche Partei
 Viscum album L. Agglutinin, lateinische Bezeichnung für ein Lektin der Mistel
 Voting advice application, Softwareanwendung zur Entscheidungshilfe bei politischen Wahlen

Vaa ist der Familienname folgender Personen:
 Aslaug Vaa (1889–1965), norwegische Lyrikerin und Dramatikerin
 Dyre Vaa (1903–1980), norwegischer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Earl Vaʻa (* 1972), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Justin Vaʻa (* 1978), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Loch Vaa ist ein See in Schottland

VAA